Un letto di leoni (Lie Down with Lions) – romanzo di Ken Follett del 1986
Aquila rossa (Lie Down with Lions) – film del 1994 diretto da Jim Goddard